Sezonul 2002-2003 a fost câștigat de CSKA Sofia .

Clasamentul final

Referințe 
 

Sezoane A PFG